Gabriel Janka  (1864-1932), dendrologue autrichien
 dureté Janka, test de dureté du bois mis au point par Gabriel Janka
 Carlo Janka (né en 1986), skieur alpin suisse

Janka est aussi un prénom féminin hongrois.